Vinhós pode ser:

 Vinhós - freguesia no concelho de Fafe, Portugal
 Vinhós - freguesia no concelho de Peso da Régua, Portugal

Desambiguação